The Brat peut désigner :
The Brat, pièce de théâtre américaine de Maude Fulton, créée à Broadway en 1917 ;
Les adaptations au cinéma, sous le même titre original, de cette pièce :
The Brat, film muet américain d'Herbert Blaché, sorti en 1919 ;
The Brat, film américain de John Ford, sorti en 1931.

Article connexe 
Girl from Avenue A, film américain d'Otto Brower, sorti en 1940, troisième adaptation au cinéma de la même pièce.